Американский рэпер Lil Nas X является обладателем нескольких наград, в том числе American Music Awards, двух BET Hip Hop Awards и двух MTV Video Music Awards.

Lil Nas X получил свои первые номинации на премии «Грэмми» на 62-й ежегодной церемонии, будучи номинированным на премию «Грэмми» лучшему новому исполнителю, а его дебютный мини-альбом 7 был номинирован на премию «Грэмми» за лучший альбом года. Кроме того, «Old Town Road (Remix)» был номинирован в таких категориях, как лучшая запись года, лучшее поп-исполнение дуэтом или группой и лучшее музыкальное видео. Помимо этого, «Panini» был номинирован на премию «Грэмми» за лучшее рэп-/песенное совместное исполнение.

Награды и номинации

Комментарии

Примечания 

Lil Nas X